Оз (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3207. Всего в кантон Оз входят 10 коммун, из них главной коммуной является Оз.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6219 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Оз на сайте INSEE 
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE 

Кантоны департамента Жер